Robert Roy MacGregor, een Schotse volksheld
Rob Roy, een boek uit 1817 van Walter Scott over MacGregor
Rob Roy, een film gebaseerd op het leven van MacGregor
Rob Roy (cocktail), een naar MacGregor genoemde cocktail 
 de eerste sportkano heette Rob Roy